«В лодке» — картина русского художника Константина Коровина (1861—1939), написанная в 1888 году. Она является частью собрания Государственной Третьяковской галереи. Размер картины —  (по другим данным — ).

История и описание 
Картина «В лодке» была написана Коровиным летом 1888 года, когда он гостил у своего учителя Василия Поленова в подмосковной деревне Жуковка, расположенной у реки Клязьма. Там же он написал несколько других известных картин — в частности, «За чайным столом» и «Настурции».

На картине художник изобразил себя самого и художницу Марию Якунчикову, свояченицу Поленова. Кроме этого, для картины позировали сам Василий Поленов и Вера Якунчикова, сестра Марии.

Тема произведения, связанная с погружением человека в мир природы, встречалась и у французских импрессионистов, предшественников Коровина. Вертикальный формат картины даёт возможность представить вид сверху, сама лодка расположена по диагонали, а её ближняя часть обрезана краями картины. Мужская и женская фигуры статичны и расположены на основных диагоналях полотна. Фигура читающего мужчины написана в нейтральных тонах, а фигура женщины выделена светлым цветом и является эмоциональным центром картины. 

Картина выставлялась на выставке «Константин Коровин. Живопись. Театр. К 150-летию со дня рождения», которая проходила с 29 марта по 12 августа 2012 года в выставочном зале ГТГ на Крымском валу.

Отзывы 
В книге о жизни и творчестве Коровина Вера Домитеева писала, сравнивая картину «В лодке» c одноимённым произведением Мане:

Примечания

Ссылки 
 

Картины Константина Коровина
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Импрессионизм
Жанровые картины
Водный транспорт в изобразительном искусстве